Edward Szymański (1862–1907) – polski inżynier wodociągów i kanalizacji
 Edward Szymański (1907–1943) – poeta i dziennikarz polski
 Edward Stanisław Szymański (ur. 1936) – polityk polski
 Edward Szymański (1895–1966) – mazurski politolog i polityk
 Edward Szymański – profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki m.in. Politechniki Warszawskiej